Liceul Teoretic „Mircea cel Bătrân” Constanța, cunoscut și sub titlul onorific de Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța, este o instituție de învățământ preuniversitar constănțeană, onorată cu titlul de Colegiu Național datorită existenței sale de peste un secol.

Istoric

Elevi

Legături externe

 „Liceul «Mircea cel Bătrân» - Constanța 1896-1996“, monografie de Ion Faiter - format integral - 28 iunie 2019, ZIUA de Constanța
Anuarul Liceului „Mircea cel Batrân" din Constanța (1936-1937 și 1937-1938) - format integral - 28 iunie 2019, ZIUA de Constanța
Aniversarea de 40 de ani a Liceului „Mircea cel Bătrân" din Constanța (Anuarul 1934-1935 și 1935-1936) - format integral - 28 iunie 2019, ZIUA de Constanța
Anuarul Liceului "Mircea cel Batrân" din Constanța (1930-1931 și 1931-1932) - format integral - 28 iunie 2019, ZIUA de Constanța
Anuarul Liceului "Mircea cel Bătrân" din Constanța (1928-1929 și 1929-1930) - format integral - 28 iunie 2019, ZIUA de Constanța
Anuarul Liceului "Mircea cel Bătrân" din Constanța (1924-1925) - format integral - 28 iunie 2019, ZIUA de Constanța

Mircea cel Bătrân